Ignacio Zaragoza har flere betydninger:

 Ignacio Zaragoza (general) (1829–1862), en mexicansk general

Geografi

Mexico 

 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Tamaulipas), Llera, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Ocozocoautla de Espinosa), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Campeche), Carmen, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Veracruz, Altotonga), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Zacatecas, Río Grande), 
 Ejido Ignacio Zaragoza, by, Chihuahua, Casas Grandes, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Durango, Nombre de Dios), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chihuahua, Guerrero), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Coahuila), San Pedro, 
 Ignacio Zaragoza (kommune), Chihuahua, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Pantepec), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Veracruz, Castillo de Teayo), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Veracruz, Álamo Temapache), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Veracruz, Tancoco), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Tabasco, Centla), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Quintana Roo), Lázaro Cárdenas, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Oaxaca, San Juan Lalana), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Ixhuatán), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Chilchotla), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Tabasco, Macuspana), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Amozoc), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Veracruz, Amatlán de los Reyes), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Oaxaca, San Miguel el Grande), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Guanajuato), León, 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Tabasco, Cunduacán), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Zacatecas, Sombrerete), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Las Margaritas), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Tabasco, Cárdenas), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Reforma), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Olintla), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Villa Corzo), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Oaxaca, Magdalena Peñasco), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Durango, Coneto de Comonfort), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Oaxaca, San Martín Toxpalan), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Motozintla), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Zacatecas, Tepetongo), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Chiapas, Cintalapa), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Xochiapulco), 
 Ignacio Zaragoza (by i Mexico, Puebla, Tepeojuma),